Горбаков () — село, центр Горбаковского сельского совета Гощанского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1556 человек. Почтовый индекс — 35433. Телефонный код — 3650.

Местный совет 
35433, Ровненская обл., Гощанский р-н, с. Горбаков, ул. Центральная, 29.

Ссылки 
 Горбаков на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Гощанского района